Yili bezeichnet:

 den Kasachischen Autonomen Bezirk Ili (伊犁哈萨克自治州) im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China, siehe Ili;
 die Großgemeinde Yili (宜里镇) im Oroqenischen Autonomen Banner der Stadt Hulun Buir im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China, siehe Yili (Oroqen);
 das konfuzianische Werk Etikette und Riten;
 Inner Mongolia Yili Industrial, chinesisches Molkereiunternehmen.